Marion County Airport ist der Name folgender Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Marion County Airport (Georgia)
 Marion County Airport (South Carolina)
 Marion County Airport (Tennessee)
 Marion County – Rankin Fite Airport in Hamilton, Alabama